Геннадий Вороновский:
 Вороновский, Геннадий Кириллович (1944—2010) — украинский государственный и промышленный деятель, Герой Украины.
 Вороновский, Геннадий Петрович (род. 1924) — советский государственный и хозяйственный деятель, министр электротехнической промышленности СССР.